Bogenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Berge:
 Bogenberg (Berg), bei der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Ortsteile:
 Bogenberg (Bogen), Ortsteil der Stadt Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Bogenberg (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

siehe auch:
 Wallfahrtskirche Bogenberg